Си́форд () — англоязычный топоним.

Топонимы 
  — город в Делавэре, США.
  — статистически обособленная местность в Нью-Йорке, США.
 Сифорд — город в Восточном Суссексе, Великобритания.
  — деревня в Северной Ирландии.

См. также 
  — британский гидросамолёт, выпускавшийся во время Второй мировой войны (произведено 10 единиц).